The Right of Way (1915), een Amerikaanse film onder regie van John W. Noble
The Right of Way (1920), een Amerikaanse film onder regie van John Francis Dillon
The Right of Way (1931), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd